Nederlandse personen
 Charles Jongejans, ontwerper 
 Daphne Jongejans, schoonspringster 
 Edwin Jongejans, schoonspringer 
 Rogier Jongejans, autocoureur